Félicien Vargues (1862-1945), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Odette Vargues (1890-1962), compositrice française, fille de Félicien.